Le championnat de France de football 1945-1946 est la huitième édition du championnat professionnel en France, la première édition d'après-guerre. Il a vu la victoire du Lille OSC, qui réalise cette année-là le doublé coupe de France-championnat de France.

Clubs participants

Informations

Localisation

Compétition

Classement 

 En cas d'égalité entre deux clubs, le premier critère de départage est la moyenne de buts.

Résultats

Leader (journée par journée) 

NB : À l'issue de la  et de la , le Lille OSC et le RC Lens étaient leaders ex-æquo.

Lanterne rouge (journée par journée)

Statistiques

Buteurs

Bilan de la saison

Promotions/relégations 

En raison du passage de la D1 de 18 à 20 clubs, 4 clubs sont promus et 2 sont relégués.

À l’issue de ce championnat :

Effectif des champions de France

Notes et références

Notes

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Championnat de France de Division 2 1945-1946
 Coupe de France 1945-1946

Liens externes 
 Site officiel de la LFP (Ligue de football professionnel)

 

1945-1946
Football 1945-1946
Football 1945-1946
Football en France en 1945
Football en France en 1946